

Abbreviazione 
 Foreign Intelligence Service of Ukraine, in ucraino Sluzhba zovnishn'oyi rozvidky 
 Shenzhen Radio Station, stazione radio di Shenzhen 
 Sheikh Zayed Road, autostrada degli Emirati Arabi Uniti
 Slovenský Zväz Rádioamatérov, organizzazione di radioamatori in Slovacchi

Codici 
 SZR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale, Stara Zagora, Bulgaria